L'edizione 1956-57 della Hovedserien vide la vittoria finale del Fredrikstad.

Capocannoniere del torneo fu Per Kristoffersen (Fredrikstad), con 15 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti 
 Fredrikstad Campione di Norvegia 1956-57.
 Årstad, Sarpsborg, Vålerengen e Rapid retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Eliteserien